Stansfield est un patronyme porté notamment par :

 Claire Stansfield (1964-), actrice et styliste  ;
 Lisa Stansfield (1966-), chanteuse britannique.

Homonymie de patronyme